

Personen
 Adriaan van Bijnkershoek van Hoogstraten (1777-1827), letterkundige, numismaticus en commissaris van Amsterdam;
 David van Hoogstraten (1658-1724), arts, dichter en taalkundige;
 Hans Dirk van Hoogstraten (1937), universitair docent en publicist;
 Hendrik Gerard Johan van Hoogstraten (1841-1905), kolonel en ridder in de Militaire Willems-Orde;
 Jan van Hoogstraten (1662-1756), dichter;
 Jeroen Hoogstraten (1968), industrieel ontwerper en beeldhouwer;
 Samuel van Hoogstraten (1627-1678), kunstschilder, etser, dichter en theoreticus;
 Thomas van Hoogstraten (1845-1907), letterkundige, dichter, schrijver en theoloog;
 Willem van Hoogstraten (1884-1964), dirigent en violist;
 Jacob Emil van Hoogstraten (1898-1991), Directeur van het Department voor Economische Zaken in koloniaal Indonesië.

Overige
 Begijnhof Hoogstraten, bouwwerk in het Belgische Antwerpen;
 Hoogstraten, plaats en stad in de Belgische provincie Antwerpen;
 Hoogstraten VV, voetbalclub uit het Belgische Hoogstraten;
 Kanton Hoogstraten, kanton in de provincie Antwerpen;
 Land van Hoogstraten, historisch gebied in de provincie Noord-Brabant.

Zie ook 
 Van Hoogstraten (geslacht)